Aviola era un nom de família de la gens Acília que apareix cap al final de la República de Roma.

Personatges destacats van ser:
 Marc Acili Aviola, cònsol sufecte el 33 aC.
 Acili Aviola, legat imperial, el 21, sota el mandat de Tiberi.
 Marcus Acilius Aviola va ser cònsol el darrer any del regnat de l'emperador Claudi (54).
 Manius Acilius Aviola va ser cònsol l'any 122 aC juntament amb Lucius Corielli Pansa.

Referències

Vegeu també 
 Aviola (aranya), una aranya de la família dels hàhnids, sinonímia del gènere Alistra.

Enllaços externs 
 Acilius Aviola de ROME a Geneanet

Famílies de les gens
Aviola